Atlasov – isola della Kamchatka
Atlasov – (o Atlasova) vulcano della Kamchatka
Vladimir Vasil'evič Atlasov – esploratore russo